«  » est une inscription dédicatoire latine qui signifie « Moi [la Mort], je suis aussi en Arcadie. ». C'est un titre porté par plusieurs tableaux :
 Et in Arcadia ego ou Les Bergers d'Arcadie, de Nicolas Poussin ;
 Et in Arcadia ego, du Guerchin.